Медельи́н ( , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас-Альтас. Занимает площадь 63,2 км². Население — 2343 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 103 км.

История 
Город основан в во время Серторианской войны в 79 до н.э. Кв.Цецилием Метеллом Пием и получил имя Метеллин.

Знаменитые жители 
 Эрнан Кортес — конкистадор.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Medellín de Hernán Cortés en la Página de relación
 Medellín página del Excmo. Ayuntamiento
 Medellín
 Noticias de Medellín

Муниципалитеты Бадахоса